Nabila – forma femminile del nome proprio di persona arabo Nabil
Nabila – nome originale del panfilo Kingdom 5KR